Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Masters 2009 se konal ve dnech 8. - 15. listopadu v Paříži, hlavním městě Francie v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Roger Federer (2. kolo)
  Rafael Nadal (semifinále)
  Novak Djoković (Vítěz)
  Andy Murray (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále, skreč)
  Nikolaj Davyděnko (3. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga ''(čtvrtfinále)
| width=50% |
<ol start="9"> 
  Robin Söderling ''(čtvrtfinále)
  Fernando González ''(3. kolo, skreč)
  Gilles Simon ''(3. kolo)
  Marin Čilić ''(čtvrtfinále)
  Radek Štěpánek ''(semifinále)
  Tommy Robredo ''(3. kolo)
  Gaël Monfils ''(finále)
  Tommy Haas (2. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. Sekce 

 2. Sekce 

 Dolní polovina 
 3. Sekce 

 4. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
{| style="background: #F8F8FF;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (2. kolo)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (2. kolo)
| width=50% |
 
<li>  Wesley Moodie /  Dick Norman (2. kolo)
<li>  Julian Knowle /  Andy Ram (2. kolo)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinále)
<li>  František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinále)
|}

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2009